Jinotega – miasto w Nikaragui
 Jinotega – departament Nikaragui